Orechowka (, ukrainische Entsprechung: Orichiwka) ist ein russischer Orts- und Flussname:
 Orechowka (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (Poduhren, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)
 Orechowka (Orenburg), Dorf in der Oblast Orenburg
 Orechowka (Rostow), Dorf in der Oblast Rostow
 Orechowka (Smolensk), Dorf in der Oblast Smolensk
 Orechowka (Malinowka), Nebenfluss der Malinowka und Zufluss der Bolschaja Ussurka 
 Orechowka (Wolga), Nebenfluss der Wolga

ru:Ореховка (значения)